Влади́мир Шма́ков:
 Шмаков, Владимир Алексеевич (1887—1929) — русско-аргентинский оккультист.
 Шмаков, Владимир Алексеевич (1904—1982) — советский военный деятель, гвардии генерал-майор.
 Шмаков, Владимир Павлович (1946—2009) — российский журналист.